CYZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Isabela, Cauayan, Filippine